Мэ́йми Макко́й (, род. 1 ноября 1980, Йоркшир, Англия) — британская актриса. Наиболее известна по роли Миледи в британском телесериале «Мушкетёры».

Ранняя жизнь и семья 
Маккой родилась в Йоркшире, где ходила в школу Стокесли (). Будучи танцовщицей она изучала искусство в () и выпустилась в 2001 году.

Маккой является дочерью ресторатора Юджина Маккоя () и его жены Барбары (). У неё есть старший брат Рори (), который управляет рестораном «Ducksoup» в лондонском Сохо и является совладельцем ресторана «Rawduck» в Хакни. Также у неё есть младший брат актёр Юджин Маккой (), который снялся во многих телепроектах на телевидении Великобритании. Её дядя по линии матери — импрессионист Кевин Коннелли ().

Личная жизнь 
Маккой помолвлена с актёром Джеймсом Буллером ().

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании